Georg Schreyögg ist der Name folgender Personen:

* Georg Schreyögg (Bildhauer) (1870–1934), deutscher Bildhauer
 Georg Schreyögg (Ökonom) (1946–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler